Fuchsberggraben ist ein Gewässername:

 Fuchsberggraben (Binsengraben), rechter Oberlauf des Binsengrabens (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) nahe Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Fuchsberggraben (Dürnach), linker Zufluss der Dürnach vor Ringschnait, Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Fuchsberggraben (Große Taffa), linker Zufluss der Großen Taffa in St. Bernhard, Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Fuchsberggraben (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs oder Waldbachs (zur Ens) bei Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Fuchsberg
 Fuchsgraben